Leithenbach ist ein Gewässername:

 Leithenbach (Ettersbach), linker Zufluss des Ettersbachs (zur Iller) bei Ofterschwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Leithenbach (Leitenbach), linker Zufluss des Leitenbachs bei Schmerldorf, Gemeinde Memmelsdorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Leithenbach (Thalmühlbach), linker Oberlauf des Thalmühlbachs (zur Ammer) bei Thalmühl, Gemeinde Böbing, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Leithenbach (Walkerszeller Bach), linker Zufluss des Walkerszeller Bachs bei Walkerszell, Markt Pleinfeld, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Leithenbach (Weiler Ach), linker Zufluss der Weiler Ach bei Bolsterlang, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Leithenbach ist ein Gewässernamensbestandteil:
 Großer Leithenbach, linker Zufluss des Großen Perlbachs (zur Donau) in Pillnach, Gemeinde Kirchroth, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hangenleithenbach, Oberlaufname des Hackenbachs (rechter Oberlauf der Rinchnacher Ohe) bei Wolfau, Gemeinde Kirchberg im Wald, Landkreis Regen, Bayern
 Kleiner Leithenbach, rechter Zufluss des Großen Leithenbachs bei Eichlberg, Gemeinde Kirchroth, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:

 Leitenbach